Kobilić je naselje kraj Velike Gorice i grada Zagreba. Prema popisu iz 2011. godine ima 533 stanovnika i gustoću naseljenosti od 342 stanovnika na površini od 1,56 km². U selu djeluje niz udruga, a posebno je zastupljen Nogometni klub Vatrogasac sa sjedištem upravo u Kobiliću.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Velika Gorica